Volp (rivier), een rivier in het zuidwesten van Frankrijk
 Ulrich Volp, Duits kerkhistoricus (1971)
 Marith Volp, Nederlands politica (1972)